Robert H. Whittaker, Amerikaans ecoloog en taxonoom
Robert Whittaker, Australische MMA-vechter